Île Melville peut faire référence à :

Australie 
 l'île Melville, une île du Territoire du Nord ;

Canada 
 l'île Melville, une île des Territoires du Nord-Ouest ;
 l'île Melville, une île de Nouvelle-Écosse, dans le port d'Halifax ;
 l'île Melville, une île sur la rivière Saint-Maurice, à Shawinigan, en Mauricie, au Québec ;
 Melville Island, une petite île de l'archipel des îles Discovery, en Colombie-Britannique ;
 Melville Island, une petite île près de , en Colombie-Britannique.

Voir aussi